El hombre del traje gris puede hacer referencia a:

El hombre del traje gris, un álbum del cantautor español Joaquín Sabina;
El hombre del traje gris, una novela del escritor estadounidense Sloan Wilson;
El hombre del traje gris, una película de Nunnally Johnson de 1956 basada en la novela anterior.